King’s Somborne – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Little Somborne – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Up Somborne – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire